US Open 2013 – gra pojedyncza na quadach – zawody singlowe na quadach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 5 a 8 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza grupowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2013
US Open – gra pojedyncza na quadach